Die Abkürzung JTL bezeichnet:
 Eine koreanische K-Pop-Band, siehe JTL (Band)
 Eine Erweiterung (Jump To Lightspeed) des Computerspiels Star Wars Galaxies
 Einen deutschen E-Commerce-Softwarehersteller (JTL-Software-GmbH)

JTL